Menzi ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Menzi (1897–1984), Schweizer Unternehmer
 Martin Menzi (* 1929), Schweizer Agraringenieur